Con Alborán podemos referirnos a:

Mar de Alborán: mar comprendido al extremo oeste del Mediterráneo, entre el sur de Europa y el norte de África.
Isla de Alborán: isla perteneciente a Almería (España).
Batalla de la isla de Alborán: batalla del siglo XVI.
Pablo Alborán, cantante español.